Соревнования по могулу во фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2006 прошли 15 февраля.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 

Результаты 

Фристайл на зимних Олимпийских играх 2006